woltyżer – żołnierz formacji wojskowej pocz. XIX wieku
 woltyżer (jeździectwo) – określenie jeźdźca cyrkowego